Athée (Mayenne)
 Athée (Côte-d'Or)
ook:
Athée-sur-Cher, Indre-et-Loire